Петерис Скудра (; ) — латвийский хоккейный тренер, в прошлом также игрок, выступавший на позиции вратаря.

Карьера игрока 
Петерис Скудра начал свою профессиональную карьеру в 1990 году в составе клуба «РШВСМ-Энерго». 2 года спустя Петерис перешёл в клуб «Пардаугава», который выступал в Межнациональной хоккейной лиге. В 1994 году Скудра стал чемпионом Латвии в составе клуба «Хокея Центрс», став также лучшим в лиге по коэффициенту надёжности. В том же году Петерис принял решение отправиться в Северную Америку, однако, будучи незадрафтованным, ему пришлось долго пробиваться в НХЛ через мировые лиги. В 1996 году он поиграл и в инлайн-хоккей за клуб «Оклахома Койотис» в лиге RHI.

25 сентября 1997 года Скудра подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз», где в сезоне 1997/98 дебютировал в Национальной хоккейной лиге. За 3 сезона, проведённых в американском клубе, Петерис провёл 75 матчей с коэффициентом надёжности 2.65. 3 октября 2000 года Скудра стал игроком «Бостон Брюинз», однако после 26 проведённых матчей он, неожиданно для многих, был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Баффало Сэйбрз». В составе «клинков» Петерис провёл лишь 27 секунд в матче против «Анахайма», а спустя месяц вновь стал игроком «Бостона».

7 ноября 2001 года Скудра заключил соглашение с «Ванкувер Кэнакс», несмотря на предложенную ему роль второго голкипера. За 2 сезона в составе «Кэнакс» Петерис провёл на площадке 48 матчей с коэффициентом надёжности 2.59, после чего решил вернуться в Европу, где подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В составе казанцев Скудра провёл лишь 9 матчей, а уже спустя 2 месяца после начала турнира он был обменян в воскресенский «Химик». В оставшейся части сезона Петерис показал отличную игру, сыграв 34 матча с коэффициентом 1.73.

После ещё одного достаточно успешного сезона в Воскресенске Скудра подписал контракт с московским ЦСКА, где он стал настоящим любимцем болельщиков, дважды подряд став обладателем приза «Золотая подкова». В середине сезона 2006/07 Петерис стал игроком новокузнецкого «Металлурга», в составе которого в 2007 году и завершил карьеру игрока из-за преследовавших его травм.

Достижения 
 Серебряный призёр юниорского чемпионата Европы 1991.
 Чемпион Латвии 1994.
 Лучший коэффициент надёжности чемпионата Латвии 1994.

Статистика выступлений

Международная карьера 
В составе сборной СССР Петерис Скудра принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1991 года, на котором он стал серебряным призёром, проведя 3 матча. За сборную Латвии Петерис выступал на чемпионате мира в группе C 1993 года, где он вместе с командой сумел завоевать путёвку в Группу B, проведя 2 сухих матча. В следующем году, однако, Скудра не провёл ни одного матча на турнире. Также Петерис провёл 1 матч за сборную на чемпионате мира 1997 года, в котором он пропустил 3 шайбы за 25 минут игрового времени.

Статистика выступлений

Тренерская карьера 
Перед началом сезона 2011/12 Петерис Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год Петерис подписал контракт с новосибирской «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов.

В апреле 2013 года подписал контракт с нижегородским «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев.

19 апреля 2019 года на официальном сайте «Трактора», было объявлено, что Скудра подписал контракт с этим клубом.

20 июля 2020 года был официально назначен главным тренером хоккейного клуба «Динамо» Рига, контракт рассчитан на один сезон. 3 марта покинул пост главного тренера латвийского клуба

На телевидении 
9 мая 2016 года Петерис Скудра на Матч ТВ комментировал хоккейный матч между сборными командами России и Латвии на групповом этапе чемпионата мира в Москве.

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Латвии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Хокея Центрс»
Игроки «Мемфис РиверКингз»
Игроки «Гринсборо Монаркс»
Игроки «Эри Пантерз»
Игроки «Джонстаун Чифс»
Игроки «Оклахома Койотис»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Тренеры ХК «Северсталь»
Тренеры ХК «Сибирь»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры ХК «Трактор»
Хоккейные тренеры Латвии